Il doppio del torneo di tennis WCT Orlando Classic 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Owen Davidson e John Newcombe che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Dick Stockton 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)

 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WCT Orlando Classic 1974